Felon steht für:
 Felon, Gemeinde im Département Territoire de Belfort, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Felon (Film), US-amerikanisches Filmdrama
 Suchoi Su-57 „Felon“, russisches Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug

Félon ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Félon (1818–1896), französischer Maler, Bildhauer, Lithograf und Glasmaler